Slovo Belladonna pochází z italské fráze bella donna, co v překladu znamená 'nádherná žena'. 

Může však znamenat:
Botanika
 Atropa belladonna je latinský název pro rulík zlomocný
 Amaryllis

HudbaBella Donna (album), album Stévie NicksovéBelladonna (skupina)'', italská rock noirová kapela

Lidé
Belladonna (pornoherečka) (* 1981), vlastním jménem Michelle Anne Sinclair
Giorgio Belladonna (1923–1995), italský hráč bridže
Joey Belladonna (* 1960),  americký zpěvák a vokalista skupiny Anthrax